
Molekulska formula -{C6H6O6}- se može odnositi na:

 Dehidroaskorbinska kiselina
 Akonitinska kiselina
 Benzenheksol